

Patronyme 

 Robert-Joseph Pothier (1699-1772), juriste français ;
 dom Joseph Pothier (1835-1923), prélat bénédictin français qui a contribué à la renaissance et à la restauration du chant grégorien ;
 Aram J. Pothier (1854-1928), personnalité politique américaine ;
 Lucien Pothier (1883-1957), cycliste français ;
 Benedict Pothier (19..-2008), médecin canadien ;
 Brian Pothier (1977-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Nicolas Pothier (1968-), scénariste de bande dessinée français.

Toponyme 

 Lycée Pothier, établissement scolaire français d’Orléans.

Patronyme français